El Condado de Misisipi o Mississippi es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Misisipi (Arkansas)
 Condado de Misisipi (Misuri)